Villa (słońcówka) – rodzaj owadów z rodziny bujankowatych
 Villa jako nazwa miejscowości

Miejscowości we Włoszech zawierające tę nazwę:
 Villa Agnedo – w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Trydent
 Villa Bartolomea – w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Werona
 Villa Basilica – w regionie Toskania, w prowincji Lukka
 Villa Biscossi – w regionie Lombardia, w prowincji Pawia
 Villa Carcina – w regionie Lombardia, w prowincji Brescia
 Villa Castelli – w regionie Apulia, w prowincji Brindisi
 Villa Celiera – w regionie Abruzja, w prowincji Pescara
 Villa Collemandina – w regionie Toskania, w prowincji Lukka
 Villa Cortese – w regionie Lombardia, w prowincji Mediolan
 Villa d’Adda – w regionie Lombardia, w prowincji Bergamo
 Villa d’Almè – w regionie Lombardia, w prowincji Bergamo
 Villa del Bosco – w regionie Piemont, w prowincji Biella
 Villa del Conte – w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Padwa
 Villa di Briano – w regionie Kampania, w prowincji Caserta
 Villa di Chiavenna – w regionie Lombardia, w prowincji Sondrio
 Villa di Serio – w regionie Lombardia, w prowincji Bergamo
 Villa di Tirano – w regionie Lombardia, w prowincji Sondrio
 Villa d’Ogna – w regionie Lombardia, w prowincji Bergamo
 Villa Estense – w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Padwa
 Villa Faraldi – w regionie Liguria, w prowincji Imperia
 Villa Guardia – w regionie Lombardia, w prowincji Como
 Villa Lagarina – w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Trydent
 Villa Latina – w regionie Lacjum, w prowincji Frosinone
 Villa Literno – w regionie Kampania, w prowincji Caserta
 Villa Minozzo – w regionie Emilia-Romania, w prowincji Reggio Emilia
 Villa Poma – w regionie Lombardia, w prowincji Mantua
 Villa Rendena – w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Trydent
 Villa San Giovanni in Tuscia – w regionie Lacjum, w prowincji Viterbo
 Villa San Giovanni – w regionie Kalabria, w prowincji Reggio di Calabria
 Villa San Pietro – w regionie Sardynia, w prowincji Cagliari
 Villa San Secondo – w regionie Piemont, w prowincji Asti
 Villa Santa Lucia degli Abruzzi – w regionie Abruzja, w prowincji L'Aquila
 Villa Santa Lucia – w regionie Lacjum, w prowincji Frosinone
 Villa Santa Maria – w regionie Abruzja, w prowincji Chieti
 Villa Sant’Angelo – w regionie Abruzja, w prowincji L'Aquila
 Villa Sant’Antonio – w regionie Sardynia, w prowincji Oristano
 Villa Santina – w regionie Friuli-Wenecja Julijska, w prowincji Udine
 Villa Santo Stefano – w regionie Lacjum, w prowincji Frosinone
 Villa Verde – w regionie Sardynia, w prowincji Oristano
 Villa Vicentina – w regionie Friuli-Wenecja Julijska, w prowincji Udine

Osoby noszące to nazwisko:
 David Villa (ur. 1981) – hiszpański piłkarz
 Emanuel Villa (ur. 1982) – argentyński piłkarz
 Javier Villa (ur. 1987) – hiszpański kierowca wyścigowy
 Pancho Villa (1878-1923) – meksykański przywódca partyzantki chłopskiej, generał z okresu rewolucji meksykańskiej
 Ricardo Villa (ur. 1952) – argentyński piłkarz

Inne nazwy:
 Aston Villa F.C. – angielski klub piłkarski
 GSO Villa Cortese – włoski, żeński klub siatkarski
 Villa Española Montevideo – urugwajski klub piłkarski
 Villa Park – stadion klubu piłkarskiego Aston Villa
 Villa Tevere – siedziba centralna Opus Dei

Zobacz też 
 Willa
 Villas